Лобанов, Виктор Иванович:
 Лобанов, Виктор Иванович (1920—2014) — советский деятель военной авиации, заслуженный работник транспорта РСФСР.
 Лобанов, Виктор Иванович (1925—1996) — Герой Советского Союза.
 Лобанов, Виктор Иванович (род. 1948) — советский и российский учёный, радиоинженер-конструктор.